Vallière kan syfta på:

Frankrike 

 Vallière, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Vallière (flod) – ett vattendrag

Haiti 

 Arrondissement de Vallières, arrondissement, Nord-Est,